Campus Ukraine — українська громадська організація, частина міжнародного християнського студентського руху Cru. Перший «Campus» був утворений в Києві 1991 року.

Історія 
Сам рух Campus Crusade for Christ був заснований у 1951 році в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі подружньою парою Біллом[en] та Вонетт Закарі[en] Брайт як проект для студентів університету.

2011 року до складу Cru входили 25 тис. співробітників у 191 країні.

В Україні перший осередок відкрито 1991 року, а 2006 року зареєстрований як громадська організація.

З 2016 року рухом керує Анатолій Демінко.

Місцеві організації діють у Києві (дві команди: «Центр» та «Південь»), Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові. До початку російсько-української війни 2014 року, осередок руху був в Донецьку. Після початку повномасштабної російської агресії в 2022 році осередки в Харкові, Дніпрі та, формально, в Одесі тимчасово перестали функціонувати. Натомість, організацію було відкрито в Івано-Франківську.

Також, існують невеликі рухи-«лінки» в регіональних містах: Вінниці, Черкасах, Умані, Полтаві, Білій Церкві, Луцьку, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді, Сумах, Тернополі, Рівному та Острозі. До окупації Криму 2014 року осередок діяв і в Сімферополі. До 2022 року осередки діяли в Херсоні, Миколаєві, Ірпіні, Запоріжжі.

Діяльність 
Campus Ukraine пропагує активний студентський спосіб життя та розкриває питання, пов'язані з пошуком та розвитком світогляду в студентів, а також, організовує просвітницькі лекції, семінари, заходи з обговоренням книг, фільмів, культури, історії України, штучного інтелекту тощо.

Маючи в основі християнські цінності, Campus Ukraine акцентує увагу на практичній суспільній теології (в дусі діяльності та ідей таких християн як Мартін Лютер Кінг, Біллі Грем або Дітріх Бонхьоффер).

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Campus Ukraine
 Офіційний сайт Kyiv Campus
 Офіційний сайт світової організації Cru

Громадські організації України
Засновані в Україні 1991